Tokelau, een Nieuw-Zeelands territorium in Polynesië
 Tokelau (plaats), een plaats op het Tuvaluaanse atol Nanumanga
 Tokelau (eiland), een eiland in het Tokelause atol Nukunonu
 Tokelaus, een Austronesische taal, gesproken op Tokelau